Die Liste der Spieler des SC Freiburg umfasst alle Spieler, die für den deutschen Fußballverein SC Freiburg seit dessen Aufstieg 1978 in die 2. Bundesliga mindestens einen Einsatz in einer Profiliga, dem DFB-Pokal oder dem UEFA-Pokal mit der ersten Mannschaft absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 12. März 2023 (nach dem Bundesligaspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim)
 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird die Saison des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den SC Freiburg seit dem Zweitliga-Aufstieg 1978 in der 2. Bundesliga und der Bundesliga absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den SC Freiburg seit dem Zweitliga-Aufstieg 1978 in der 2. Bundesliga und der Bundesliga erzielte.
 Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den SC Freiburg seit dem Zweitliga-Aufstieg 1978 im DFB-Pokal absolvierte.
 Pokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den SC Freiburg seit dem Zweitliga-Aufstieg 1978 im DFB-Pokal erzielte.
 Europapokalspiele (EP-Spiele): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den SC Freiburg in offiziellen Europapokalwettbewerben absolvierte.
 Europapokaltore (EP-Tore): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den SC Freiburg in offiziellen Europapokalwettbewerben erzielte.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Einzelnachweise 

!
Freiburg Sc
Fussballspieler Freiburg Sc